trama – rodzaj przędzy
 trama – struktury strzępkowe u grzybów